Ральф Джо́нсон — имя и фамилия:
  (1828—1912) — англиканский священник, епископ Калькутты в 1876—1898 годах.
  (1906—2010) — американский пионер авиации, изобретатель и политический деятель.
 Джонсон, Ральф (1921—2005) — американский баскетболист, игравший в НБЛ и НБА в 1947—1952 годах.
  (1922—2013) — английский футболист, выступавший на позиции форварда за команды «Норвич Сити» и «Лейтон Ориент»
  (род. 1948) — английский фехтовальщик, выступавший на Олимпиадах 1968, 1972, 1976 и 1984 годов.
  (1949—1968) — американский морской пехотинец, награждённый посмертно медалью Почета за героизм во время вьетнамской войны.
  (род. 1951) — американский музыкант, ударник и вокалист группы Earth, Wind & Fire.
  (род. 1959) — профессор кафедры компьютерных наук Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне.
  — американский философ, один из основателей движения неформальной логики.
  — американский архитектор, член правления архитектурного бюро Perkins and Will.
 См. также 
  (1880—1910) — американский пионер авиации, рекордсмен высоты полёта; первый лётчик в США, разбившийся во время полёта.